Den Namen Hochwang tragen:

 ein Stadtteil von Ichenhausen im Landkreis Günzburg in Bayern, siehe Hochwang (Ichenhausen)
 ein Ortsteil von Lenningen im Landkreis Esslingen in Baden-Württemberg
 Hochwang (Berg), höchster Berg der Hochwangkette, Kanton Graubünden
 Hochwang (Skigebiet), Skigebiet oberhalb St. Peter im Schanfigg unterhalb des Berges Hochwang